Планице (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1352 году.

География 
Расположен в 13 км к востоку от города Клатови, на высоте 579 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Вайдинг, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края